USS Jenkins je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Jenkins (DD-42) 
 USS Jenkins (DD-447)

Jenkins